Enoplidae är en familj av rundmaskar. Enoplidae ingår i ordningen Enoplida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Enoplidae 137 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Enoplidae